Усть-Камчатск — посёлок (в 1951—2008 — посёлок городского типа) и порт в России, административный центр Усть-Камчатского района Камчатского края.
 Усть-Камчатск — региональный аэропорт, расположен в 3 км от посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края.